Großhadern (München), een buurt in München
Großhadern (metrostation), een station van de metro van München